William Webb (1880–1960) világbajnok új-zélandi evezős
 William Webb (1882–?) olimpiai bronzérmes brit ökölvívó
 William Webb (?–?) brit műugró, olimpikon az 1908-as olimpián